Die Schweizer Fussballmeisterschaft 2019/20 war die 50. Spielzeit im Fussball der Frauen. Es nahmen acht Mannschaften teil. Sie begann am 24. August 2019 und wurde aufgrund der Covid-19-Pandemie nach der 16. Runde unter- und schliesslich per Entscheid vom 30. April 2020 ohne Wertung abgebrochen. Titelverteidiger war der FC Zürich Frauen.

Nationalliga A 

An der Nationalliga A nehmen acht Mannschaften teil. Jeder sollte gegen jeden in je zwei Heim- und zwei Auswärtsspielen antreten, sodass 28 Runden geplant waren. Gespielt wurden deren 16. Es gab in dieser Saison keinen Schweizer Meister und keine Absteiger. Neben dem Erstplatzierten ist gemäss der UEFA-Fünfjahreswertung auch der Zweitplatzierte für die UEFA Women’s Champions League qualifiziert.

Teilnehmer

Tabelle

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spielerinnen alphabetisch geordnet.

Nationalliga B 

In der Saison 2019/20 der Nationalliga B (NLB) nahmen zehn Mannschaften teil. Die Teams sollten dreimal gegeneinander spielen und dadurch werden jeweils 27 Partien austragen. Am Ende der Saison hätte der Erstplatzierte in die NLA aufsteigen und die zwei Letztplatzierten in die 1. Liga absteigen sollen. Stattdessen gab es weder Auf- noch Absteiger.

Tabelle

Einzelnachweise 

2020
Fußballsaison 2019/20